

Toponyme

États-Unis

Ville 
 Waverly (Alabama)
 Waverly (Californie)
 Waverly (Colorado)
 Waverly (Floride)
 Waverly (Géorgie)
 Waverly (Illinois)
 Waverly (Indiana)
 Waverly (Iowa)
 Waverly (Kansas)
 Waverly (Kentucky)
 Waverly (Baltimore), Maryland
 Waverly (Michigan)
 Waverly (Minnesota)
 Waverly (Missouri)
 Waverly (Nebraska)
 État de New-York
 Waverly dans le comté de Franklin
 Waverly, village située dans le comté de Tioga
 Waverly (Ohio)
 Waverly (Pennsylvanie)
 Waverly (Tennessee)
 Waverly (Virginie)
 Waverly (Washington)
 Waverly (Virginie Occidentale)
 Waverly (Wisconsin)
 État du Michigan
 Waverly Township dans le comté de Cheboygan
 Waverly Township dans le comté Van Buren
 Waverly Township (Minnesota)
 Waverly Hall (Géorgie)
 New Waverly (Texas)
 South Waverly (Pennsylvanie)

Rue 
 Waverly Place à Manhattan

Autre 
 Les Sorciers de Waverly Place
 Les Sorciers de Waverly Place : Le film
 Waverly Hills Sanatorium
 Waverly Hills 9021-D'oh, un épisode des Simpson, traduit en français par Une adresse chic

Voir aussi 
 Waverley

Homonymie de toponyme